Wells ("pozzi" in inglese) può riferirsi a:

Astronomia 
 1721 Wells – asteroide della fascia principale
 Wells – cratere meteoritico di Marte

Geografia 
 Antartide
 Ghiacciaio Wells – ghiacciaio della costa di Lassiter, nella parte sud-orientale della Terra di Palmer
 Monte Wells – montagna antartica delle Prince Olav Mountains, parte dei Monti della Regina Maud
 Canada
 Wells – municipalità distrettuale del distretto regionale di Cariboo nella Columbia Britannica
 Regno Unito
 Wells – città del Somerset
 Wells-next-the-Sea – paese del Norfolk

 Stati Uniti d'America
 Wells – nome precedente di Keene, census-designated place della contea di Kern, California
 Wells – comunità non incorporata della contea di Miami, Indiana
 Wells – comunità non incorporata della contea di Ottawa, Kansas
 Wells – città della contea di York, Maine
 Wells – township della contea di Delta, Michigan
 Wells – township della contea di Marquette, Michigan
 Wells – township della contea di Tuscola, Michigan
 Wells – città della contea di Faribault, Minnesota
 Wells – comunità non incorporata della contea di Lowndes, Mississippi
 Wells – città della contea di Elko, Nevada
 Wells – città della contea di Hamilton, New York
 Wells – township della contea di Bradford, Pennsylvania
 Wells – township della contea di Fulton, Pennsylvania
 Wells – città della contea di Cherokee, Texas
 Wells – città della contea di Rutland, Vermont
 Wells – fiume, affluente del Connecticut, delle contee di Caledonia e Orange, Vermont
 Wells – comunità non incorporata della contea di Marshall, Virginia Occidentale
 Wells – comunità non incorporata delle contee di Calumet e Manitowoc, Wisconsin
 Wells – città della contea di Monroe, Wisconsin

Persone 

 Aaron Wells Peirsol – ex nuotatore statunitense
 Charles Richard "Bubba" Wells jr. – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 George Wells Beadle – biologo statunitense
 Henrietta Pauline Bell Wells – attivista statunitense
 Ida B. Wells – attivista, giornalista e sociologa statunitense
 Jack Wells Davis – ostacolista statunitense
 Julia Elizabeth Wells – attrice, cantante e scrittrice britannica, meglio nota come Julie Andrews
 Kitty Wells, all'anagrafe Ellen Muriel Deason – cantante statunitense
 Sharlene Wells Hawkes – modella paraguaiana naturalizzata statunitense
 Vernon Michael Wells III – giocatore di baseball statunitense
 William Wells Brown – scrittore, commediografo e storico statunitense
 Horace Wells – dentista statunitense, scopritore dell'anestesia

Personaggi immaginari 
 Harrison Wells – personaggio dell'universo Arrowverse

Altro 
 Wells – cognome di lingua inglese
 Sadler's Wells – cavallo da corsa nordamericano

Pagine correlate 
 Welles